Stefan Hennewig (geboren als Stefan Scholz; * 30. August 1973) ist ein deutscher politischer Mitarbeiter. Er war von Juli 2019 bis Oktober 2022 Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschland. Als Bundesgeschäftsführer gehörte er dem CDU-Bundesvorstand an.

Leben 
Von 1994 bis 2000 studierte Hennewig Politikwissenschaft in Bonn und Bradford. Er promovierte über die Nutzung des Internet und seine Regulierung durch politische Akteure in Deutschland und den USA. Seine Promotion trägt den Titel Internet-Politik in Deutschland, vom Mythos der Unregulierbarkeit.

Stefan Hennewig arbeitete ab dem Jahr 2000 im Konrad-Adenauer-Haus als Mitarbeiter des Bereichs Marketing und interne Kommunikation. Im Bundestagswahlkampf 2002 war als Leiter des Onlineteams der Partei für die Koordination und Durchführung der CDU-Onlinekampagne verantwortlich.

In den Jahren 2004 bis 2006 sowie für die Bundestagswahlkampagne 2017 leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Von 2006 bis 2019 war er verantwortlich für den Bereich Zentrale Aufgaben. Neben dem Personalwesen und dem Controlling für die Bundesgeschäftsstelle gehörten unter anderem die Mitgliederwerbung und die Weiterbildung für die Gesamtpartei in das Aufgabengebiet dieses Bereiches.

Im Juli 2019 wurde er von der damaligen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolger von Klaus Schüler zum Bundesgeschäftsführer der CDU ernannt.

Nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober 2022 wurde Hennewig als Bundesgeschäftsführer durch  Christoph Hoppe abgelöst.

Wahlkampf-App 
Als die IT-Expertin Lilith Wittmann im Mai 2021 eine Sicherheitslücke in der CDU Wahlkampf-App CDU connect fand, bot ihr Hennewig einen Beratungsvertrag an. Als sie diesen ablehnte, drohte er ihr mit einem Strafverfahren und zeigte sie an. Im August 2021, als der Vorgang eine größere Öffentlichkeit erreichte, entschuldigte er sich und nahm nach eigener Aussage die Anzeige zurück, das Verfahren lief dennoch weiter. Der Chaos Computer Club zog daraus die Konsequenz: „Um künftig rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sehen wir uns leider gezwungen, bei Schwachstellen auf Systemen der CDU zukünftig auf Meldung zu verzichten“, sagte Sprecher Linus Neumann. Die Staatsanwaltschaft stellte das durch die CDU-Anzeigeerstattung ausgelöste Verfahren gegen Wittmann im August 2021 ein, da die Ermittlungen ergaben, dass kein Straftatbestand vorlag.

Privates 
Stefan Hennewig ist verheiratet und hat drei Töchter.

Einzelnachweise 

CDU-Mitglied
Deutscher
Geboren 1973
Mann